ПР:
 Партия регионов — украинская политическая партия.
 Промышленный робот — автоматическая машина в виде манипулятора для участия в производственном процессе.